Ада Карраско — мексиканська акторка.
 Андрес Карраско (* 1978) — іспанський футбольний тренер. З 2020 року очолює національну збірну Кувейту.
 Браян Карраско — чилійський футболіст, захисник клубу «Динамо» (Загреб).
 Хуан Рамон Карраско — уругвайський футболіст.
 Яннік Феррейра Карраско — бельгійський футболіст, фланговий атакувальний півзахисник мадридського «Атлетіко» і національної збірної Бельгії.

 Карраско (аеропорт) — найбільший аеропорт Уругваю.
 Національний парк Карраско в Болівії.
 Карраско (провінція) — провінція в департаменті Кочабамба Болівії.
 Карраско (річка) — мала річка в Уругваї.
 Карраско (Монтевідео) — міський район Монтевідео.
 Карраско Норте — міський район Монтевідео.
 Барра де Карраско — містечко в Уругваї, департамент Канелонес.
 Парк Карраско — нейборгуд в Уругваї, департамент Канелонес.
 Пасо-Карраско — місто в Уругваї, департамент Канелонес.
 Сан-Хосе-Карраско — нейборгуд в Уругваї, департамент Канелонес.
 4171 Карраско — астероїд головного поясу.